Die Habsburger Post war eine überregionale Post, die von Maximilian I. begründet und von der Familie der Taxis eingerichtet und betrieben wurde. Sie gliedert sich in zwei Epochen

 Habsburger Post (1490–1556), über die Anfänge der Post bis zum Rücktritt Karls V.
 Habsburger Post (1557–1597), Schwierigkeiten im europäischen Postverkehr